Return merchandise authorization, het teruggeven van goederen aan de leverancier
 Rubin Museum of Art, een museum in New York

Verscheidene militaire academies:
 Royal Military Academy (Woolwich)
 Royal Military Academy Sandhurst
 Koninklijke Militaire School (België) (Engels: Royal Military Academy)
 Koninklijke Militaire Academie (Engels: Royal Military Academy)